Sulistrowski (Sulistrowska):
 Sulistrowscy (:ru:Сулистровские)
 Alojzy Sulistrowski (1739-1795) – pisarz wielki litewski
 Józef Aleksander Sulistrowski (1834-1906) – powstaniec styczniowy, zesłaniec
 Kazimierz Sulistrowski (1778-1818) – wileński marszałek gubernialny
 Kazimierz Sulistrowski (1885-1955) – polski działacz samorządowy, prezydent Grodna (1933-1934) i Kalisza (1935-1937)
 Kazimierz Władysław Sulistrowski (1838-1910) – powstaniec styczniowy, zesłaniec
 Krzysztof Sulistrowski (zm. 1737) – marszałek konfederacji litewskiej l. 1716 – 1717
 Mikołaj Sulistrowski (ok.1755-po 1799) – uczestnik powstania kościuszkowskiego
 Tadeusz Sulistrowski (ok.1745-1791) – konsyliarz Rady Nieustającej
 Zygmunt Sulistrowski (1890-1921) – polski oficer, rotmistrz I Brygady Legionów Polskich
 Zygmunt Sulistrowski (ur. 1922) – polski reżyser filmowy, podróżnik, uczestnik powstania warszawskiego